El Rancho kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Rancho, Cortés, 
 El Rancho, Comayagua, 

Robotskapade Hondurasförgreningar